Boghiș – gmina w Rumunii, w okręgu Sălaj
 Boghiș – wieś w Rumunii, w okręgu Sălaj, w gminie Boghiș
 Boghiș – wieś w Rumunii, w okręgu Satu Mare, w gminie Doba